Ма́скин — фамилия. Известные носители:

 Маскин, Павел Иванович (1921—1997) — полный кавалер Ордена Славы, гвардии старшина.
 Маскин, Эрик (род. 1950) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2007).